Пьер-Луи Атена (; 3 февраля 1752, Париж — 22 марта 1829, Нант) — французский учёный, технолог, физикохимик, , , .

Биография 
Сын фармацевта. С детства интересовался химией. Учился у Гийома Франсуа Руэля.

Во время Французской революции за поддержку противников Робеспьера в июне 1794 был заключён в тюрьму.

В 1797 году был одним из основателей «Ведомственного института наук и искусств Нижней Луары», который стал основой «Академического общества Нанта и Атлантической Луары», старейшего научного общества в Бретани. Наполеон Бонапарт назначил его генеральным советником Нижней Луары.

В 1803 году занял должность секретаря Торговой палаты Нанта.

Научная деятельность 
Занимался исследованиями нового процесса извлечения соды из морской соли . В 1777 году поселился в Бретани, где разработал новую технологию получения соды из пирита, менее дорогую, чем существовавшая до того. В 1784 году представил это открытие Академии наук.

Затем приступил к производству серной кислоты, перегонке коньячных напитков.

С 1798 года занимался работами по региональной топонимии, минералогии, агрономии, сельскохозяйственной механике (плуг) и в археологии. В частности, обнаружил топоры бронзового века в Сен-Жан-де-Буазо и три бронзовых меча в болотах Монтуар-де-Бретань.

Активно занимался улучшением земледелия в департаменте Нижней Луары, натурализировал гвинейскую траву (Panicum altininium), одну из лучших кормовых трав, изобрел плуг, за что был награждён золотою медалью Академии наук Франции в 1824 году, который носит его имя, открыл богатые руды олова в Перьяк-де-Мере.

Автор многих сочинений по самым разнообразным предметам хозяйства, промышленности и археологии:
 «Mémoires sur l’inflammation instantanée des tourbières»,
 «Sur le froment du c. Bonne-Esperance, le fromage de Russie et l’avoine de Pensylvanie»,
 «Mémoires sur les armes celtiques»,
 «Sur les autels druidiques» и др.

Литература 
 
 Daniel Cariou, " Pitre Pierre-Louis Athénas (Paris 1752-Nantes 1829), Directeur de la Monnaie de Nantes ", dans Annales de la Société Bretonne de Numismatique et d’Histoire, 2000, p. 58.
 Anne-Claire Deré, " Pierre-Louis Athénas ", Annales de Nantes et du Pays Nantais,‎ 1998, p. 19.
 Bernard Le Nail, Dictionnaire biographique de Nantes et de Loire-Atlantique, Pornic, Le Temps éditeur, 2010, 414 p. (ISBN 978-2-363-12000-7), p. 18.

Физикохимики Франции
Изобретатели Франции
Инженеры-технологи